Сизовское сельское поселение

 Сизовское сельское поселение — в Чернышковском районе Волгоградской области 
 Сизовское сельское поселение — в Сакском районе Республики Крым